Wereldkampioenschappen taekwondo (ITF)
 Wereldkampioenschappen taekwondo (WT)